

Osoby noszące nazwisko Begin 
 Louis-Nazaire Bégin (1840-1925) – kanadyjski duchowny katolicki, arcybiskup Quebec w latach 1898-1925, kardynał.
 Floyd Begin (1902-1977) – amerykański duchowny katolicki, pierwszy biskup Oakland w latach 1962-1977
 Menachem Begin (1913-1992) – izraelski polityk, premier Izraela w latach 1977–1983, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.
 Ze’ew Binjamin Begin, Benny Begin (ur. 1943) – izraelski geolog i polityk, członek Knesetu, minister, syn Menachema
 Peter Van den Begin (ur. 1964) – belgijski scenarzysta oraz aktor filmowy i telewizyjny

Inne 
 „Begin” – singel zespołu TVXQ
 Begin – japoński zespół muzyczny grający pop-rock
 Begin, A Tactical Starship Simulation – gra komputerowa z 1994
 Begin Road (Derech Menachem Begin) – jedna z głównych ulic Tel Awiwu, upamiętnia byłego premiera

Zobacz też

Przypisy